Numele propriu Liteni se poate referi la:

Localități din România 
 Liteni, o localitate din județul Cluj
 Liteni, o localitate din județul Iași
 Liteni, un oraș în județul Suceava
 Liteni, o localitate din comuna Moara, județul Suceava

Vezi și 
 Liteanu
 Loteanu

Nume proprii
Toponime românești